Mats Olausson ist der Name folgender Personen:

* Mats Olausson (Fußballspieler) (* 1960), schwedischer Fußballspieler
 Mats Olausson (Musiker) (1961–2015), schwedischer Keyboarder